Dodge Corner ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Dodge Corner (Maine), im Waldo County
 Dodge Corner (Massachusetts), im Franklin County